Фельтен () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Обергафель.

Площа — 23,39 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Міста Бранденбургу